Secret Weapon (Dyavolskoto orazhie) est un film bulgare réalisé par Mariana Evstatieva-Biolcheva en 1982.
 Secret Weapon est un téléfilm australien réalisé par Ian Sharp en 1990.
 Secret Weapon est un album du groupe MxPx sorti en 2007.

Voir aussi
 Sherlock Holmes et l'Arme secrète (Sherlock Holmes and the Secret Weapon), film américain réalisé par Roy William Neill en 1943.